Табун има више значења.

 Табун, органско отровно једињење
 Табун пећина